El término Unforgiven puede referirse a:

Unforgiven, una película del año 1992; 
WWE Unforgiven, un evento pago por visión de la World Wrestling Entertainment;
The Unforgiven (trilogía), 3 canciones del grupo estadounidense de thrash metal Metallica, (The Unforgiven, The Unforgiven II y The Unforgiven III).